Baron Ker steht für folgende britischen Adelstitel:

 Baron Ker of Wakefield, geschaffen 1722 in der Peerage of Great Britain
 Baron Ker of Kersheugh, geschaffen 1821 in der Peerage of the United Kingdom

Siehe auch:
 Lord Ker